Kalköfen ist der Name folgender Orte:

 Kalköfen, Station an der Bahnstrecke Neubeckum–Warendorf, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Kalköfen Horst, ein Industriedenkmal in Balve, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kalköfen (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kalkofen
 Kalchofen
 Kalckhoven